Mills är ett engelskt efternamn. Det kan avse:

Personer
 Alley Mills (född 1951), amerikansk skådespelare

 Billy Mills (född 1938), amerikansk långdistanslöpare
 Brad Mills (född 1983), kanadensisk ishockeyspelare

 C. Wright Mills (1916–1962), amerikansk sociolog
 Charlie Mills (1888–1972), tysk travtränare och travkusk
 Clark Mills (skulptör) (1815–1883), amerikansk skulptör
 Craig Mills (född 1976), kanadensisk ishcokeyspelare

 Danny Mills (född 1977), engelsk fotbollsspelare
 Derek Mills  (född 1972), amerikansk kortdistanslöpare
 Donald Mills (1915-1999), amerikansk sångare
 Elijah H. Mills (1776–1829), amerikansk politiker, federalist, kongressrepresentaant och senator för Massachusetts

 Freddie Mills (1919–1965), engelsk boxare

 Hannah Mills (född 1988), brittisk seglare
 Harry Mills (1913-1982), amerikansk sångare
 Hayley Mills (född 1946), brittisk skådespelare
 Heather Mills (född 1968), tidigare fotomodell och hustru till Paul McCartney
 Herbert Mills (1912-1989), amerikansk sångare

 Irving Mills (1894–1985), amerikansk sångtextförfattare, kompositör, orkesterledare och manager

 Janet Mills (född 1947), amerikansk politiker, demokrat, guvernör för Maine
 Jeff Mills (född 1963), amerikansk teaterproducent och DJ
 John Mills (1908–2005), brittisk skådespelare
 John Mills Jr. (1910-1936), amerikansk sångare
 John Mills Sr. (1899-1967), amerikansk sångare
 John Atta Mills (1944–2012), ghanask politiker och landhockeyspelare
 Juliet Mills (född 1941), amerikansk skådespelare

 Karen Mills (född 1953), amerikansk politiker, demokrat, ämbetsman

 Les Mills (född 1934), nyzeeländsk idrottare
 Lyman A. Mills  (aktiv 1899–1901), amerikansk politiker, viceguvernör i Connecticut

 Mary Mills (född 1940), amerikansk golfspelare
 Melissa Mills (född 1973), australisk vattenpolospelare
 Mick Mills (född 1949), engelsk fotbollsspelare
 Mike Mills (född 1958), amerikansk musiker

 Noel Mills (1944–2004), nyzeeländsk roddare

 Ogden L. Mills (1884–1937), amerikansk politiker, republikan, kongressreprentant för New York, finansminister

 Phoebe Mills (född 1972), amerikansk gymnast
 Robert Mills (roddare) (född 1957), kanadensisk roddare
 Roger Q. Mills (1832–1911), amerikansk politiker och militär, kongresreprentant och senator från Illinois

 Steven Mills (född 1959), amerikansk basketfunktionär

 Wilbur Mills (1909–1992), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Arkansas

Geografi

USA 

 Mills, Wyoming, stad i Natrona County, Wyoming 

Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn